Le terme léonais peut signifier :

Linguistique 
 Léonais (Llionés), dialecte du domaine linguistique astur-léonais, directement issue du latin vulgaire, avec des contributions de langages pré-romains, parlé en Espagne dans les provinces de León et Zamora, ainsi que dans certains villages du district de Bragance au Portugal.

Toponymie

Habitant de León, ville de la province de Jujuy.

Habitant de la ville de León.
 Habitant de la province de León. 
 Habitant du Royaume de León.

Habitant de la ville de León dans l'État du Guanajuato.

Habitant du département de León.
 Habitant de León, capitale du département de León.